Дорош

 Дорош, Анна Аркадьевна (род. 1969) — советская и украинская артистка балета.
 Дорош, Анатолий (род. 1983) — молдавский футболист.
 Дорош, Ефим Яковлевич (1908—1972) — русский советский писатель, автор очерков о деревенской жизни.
 Дорош, Лешек (1932—2016) — польский волейбольный тренер.
 Дорош, Роман Игоревич (род. 1987) — украинский футболист, полузащитник.
 Дорош, Юрий Порфирьевич (1924—1992) — сержант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

См. также